Quimioceptor, una cèl·lula receptora sensorial especialitzada que transdueix (respon a) una substància química
 Sensor molecular, una molècula que interacciona amb un analit per produir un canvi detectable